Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Washington 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Anne Smith che hanno battuto in finale Martina Navrátilová e Pam Shriver 6-2, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (finale)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (Campionesse)

 Sue Barker /  Ann Kiyomura (quarti di finale)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Washington 1982